Imię i nazwisko Jim Taylor nosili lub noszą m.in.:
 Jim Taylor (1917–2001) – angielski piłkarz
 Jim Taylor (1935–2018) – amerykański futbolista
 Jim Taylor (ur. 1963) – amerykański scenarzysta i producent filmowy